Kekertaluk Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Kekertaluk Island, Nunavut (Home Bay), ö, 
 Kekertaluk Island, Nunavut (Hoare Bay), ö,